Centre municipal de l'Affiche, de la Carte postale et de l'Art graphique, un lieu de collection et d'exposition à Toulouse
Musée de l'Affiche, aujourd'hui Musée de la Publicité, un musée à Paris